NGC 3299 (другие обозначения — UGC 5761, MCG 2-27-29, ZWG 65.64, PGC 31442) — спиральная галактика в созвездии Льва. Открыта Уильямом Гершелем в 1784 году.

Галактика низкой поверхностной яркости в инфракрасном диапазоне. Чаще всего такие галактики небольшого размера, однако NGC 3299 достаточно крупная. 

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

3299
Лев (созвездие)